Ibrahim Olanrewaju Obayomi ( Nigéria, 9 de Setembro de 1992) é um futebolista nigeriano que jogava no campeonato nigeriano no Dolphins F.C. Em Julho de 2010 assinou contrato com o Club Sport Marítimo.

Ligações externas

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Club Sport Marítimo